Veríssimo bzw. Verissimo ist der Familienname folgender Personen:

 Azumir Veríssimo (1935–2012), brasilianischer Fußballspieler
 Dany Verissimo (* 1982), französische Schauspielerin, Model und Pornodarstellerin 
 Érico Veríssimo (1905–1975), brasilianischer Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Fábio Veríssimo (* 1982), portugiesischer Fußballschiedsrichter
 José Veríssimo (1857–1916), brasilianischer Schriftsteller, Journalist und Literaturkritiker
 Lucas Veríssimo (* 1995), brasilianischer Fußballspieler

Veríssimo bezeichnet:
 Veríssimo (Minas Gerais), Gemeinde in Minas Gerais, Brasilien